Ву́стер () — многозначный термин.

Топонимы

Англия 
 Вустер — город в Англии, административный центр графства Вустершир

США 
 Вустер (Арканзас) () — город, расположенный в округе Фолкнер (штат Арканзас, США)
 Вустер (Массачусетс) — город в штате Массачусетс, США.
 Вустер (Нью-Йорк)
 Вустер (Вермонт)
 Вустер (Висконсин)
 Вустер (округ, Массачусетс) — округ в штате Массачусетс, США
 Вустер (округ, Мэриленд) — округ в штате Мэриленд, США

Другое 
 Вустер (ЮАР) — город в Западно-Капской провинции ЮАР
 Вустер (ледник) — ледник купола Лунного на острове Земля Александры

Персоналии 
 Граф Вустер — один из старейших графских титулов Англии, впервые учреждённый в 1138 году.
 Берти Вустер — персонаж цикла комических романов и рассказов «Дживс и Вустер».
 Вустер, Дин Конант (1866—1924) — американский зоолог.
 Вустер, Ник (род. 1960) — американский бизнесмен, дизайнер одежды.

Техника 
 «Вустер» — тип лёгких крейсеров во флоте США в 1940-х годах.

Спорт 
 Вустер или «Ву́стер Уо́рриорз» () — английский регбийный клуб, выступающий в Чемпионшипе.
 Вустер Шаркс () — американский профессиональный хоккейный клуб, выступавший в АХЛ.
 Вустер Сити () — английский футбольный клуб из Вустера.